Plaćenici može značiti:
Plaćenici-civili koji se za novac bore u sukobima u koje njihova država nije umješana.
Plaćenici (Men Of War)-španjolski akcijski film iz 1994.
Plaćenici (The Expendables)-američki akcijski film iz 2010.